II. Harald agderi király
 II. Harald dán király
 II. Harald korai dán király
 II. Harald norvég király